De Cambodjaanse prinses (Anak Anga Machas) Norodom Nandathep (28 september 1966) is de enige dochter van prins Norodom Chakrapong met zijn tweede vrouw Kethy Tioulong. Zij trouwde op 29 augustus 1992 in Parijs met de Fransman Jean-Marie Cambacérès. Hij werd geboren op 5 juni 1949 te Nîmes, hij is een politicus en zat in de Franse nationale assemblee van 1988 tot 1993. Ze hebben samen 1 dochter.

Cambodjaans koningshuis